Saligny puede referirse a: 

 Saligny, comuna francesa situada en Vendée.
 Saligny, comuna francesa situada en Yonne.
 Saligny, comuna francesa, situada en Cher.